Майкл Бакленд (; род. 1941, ) — почётный профессор, доктор философии  Калифорнийского университета в Беркли.

Биография и карьера 
Родился и вырос в Англии. После изучения истории в Оксфордском университете, начал работать в Бодлианской библиотеке в качестве стажера.

После обучения библиотечному делу в  и получения профессиональной квалификации в нём в 1965 году, приступает к работе в библиотеке Ланкастерского университета, к тому времени работавшей уже год. С 1967 года по 1972 год работал в исследовательском отделе этого университета, проводя исследования по использованию и доступности книг, а также по теории управления библиотекой.

Степень доктора философии он получает в Шеффилдском университете. Докторская диссертация была озаглавлена «Доступность книг и читатель в библиотеке».

В 1972 году иммигрировал в США, где работал заместителем директора Библиотеки Технических служб, одной из библиотек Университета Пердью. Позже (1976—1984) занимал должность декана в Шеффилдской школе информации.

С 1983 года по 1987 занимал пост заместителя вице-президента библиотеки планов и политики Калифорнийского университета. Приглашался для преподавания в Австрии и Австралии.

В 1998 году занимал пост директора .

Интересы профессора включают в себя различные области знаний, связанные с библиотечной деятельностью, такие как: библиотечные услуги, проблемы поиска информации, культурное наследие и историческое развитие теории управления информацией. Он входит в совет директоров ECAI и является одним из лидеров (наравне с Фредериком Ги и Реем Ларсоном) в разработке проектов, ведущихся сообществом.

Наиболее популярные научные труды

Издания на русском

Примечания

Ссылки 

Библиотекари США
Библиотекари Великобритании
Иммигрировавшие в США из Великобритании
Выпускники Оксфордского университета
Выпускники Шеффилдского университета